Genasauria — группа птицетазовых динозавров, включающая в себя два подотряда — тиреофоры и цераподы, а также примитивный род Lesothosaurus. Первые включают инфраотряды стегозавров и анкилозавров, вторые — рогатых динозавров и пахицефалозавров (со своей стороны нередко объединяемых в кладу или подотряд маргиноцефалов), и орнитоподов (включая игуанодонтов, утконосых гадрозавров и др.)

Эволюция 
Согласно последним палеонтологическим данным, ранние представители группы впервые появились на территории нынешнего континента Африка в позднем триасе — ранней юре. Появление тиреофор могло также произойти в Африке, предполагая, что систематическое положение Lesothosaurus diagnosticus в основании данной клады является точным. Существуют разногласия относительно характера распространения внутри тереофор. По одному из сценариев базальные тиреофоры мигрировали из Африки в Северную Америку (дав начало линии Scutellosaurus lawleri), а затем мигрировали в Европу. Другой сценарий реконструирует миграцию базальных тиреофор из Африки непосредственно в Европу, а Scutellosaurus lawleri мигрировал отдельно в Северную Америку. Диверсификация базальных представителей тиреофор была завершена до конца ранней юры.

Другая эволюционная ветвь — Neornithischia — также произошла на территории нынешней Африки не позднее ранней юры. Незадолго до конца средней юры наблюдается интенсивная радиация (возрастание разнообразия) таксонов Neornithischia, хотя скудная летопись окаменелостей ранней и средней юры не позволяет точно определить, насколько быстро происходила эта радиация. Биогеографические анализы указывают на то, что она произошла на территории нынешней Азии. Продолжающаяся диверсификации привела к появлению новой группы динозавров — церапод, география происхождения которых точно не установлена. Их появление могло произойти как на территории нынешней Азии, так и в Северной Америке.

Синоним

Таксономия 
 †Группа: Genasauria
 †Группа: Neornithischia
 †Род: Agilisaurus
 ††Подотряд: Цераподы (Cerapoda)
 †Клада: Heterodontosauriformes
 †Семейство: Гетеродонтозавриды (Heterodontosauridae)
 †Клада: Маргиноцефалы (Marginocephalia)
 †Инфраотряд: Пахицефалозавры (Pachycephalosauria)
 †Инфраотряд: Цератопсы (Ceratopsia)
 †Семейство: Пситтакозавриды (Psittacosauridae)
 †Семейство: Протоцератопсиды (Protoceratopsidae)
 †Семейство: Цератопсиды (Ceratopsidae)
 †Инфраотряд: Орнитоподы (Ornithopoda)
 †Семейство: Camptosauridae
 †Семейство: Гипсилофодонтиды (Hypsilophodontidae)
 †Группа: Игуанодонты (Iguanodontia)
 †Семейство: Игуанодонтиды (Iguanodontidae)
 †Семейство: Гадрозавриды (Hadrosauridae)
 †Подотряд: Тиреофоры (Thyreophora)
 †Группа: Lesothosauria
 †Инфраотряд: Стегозавры (Stegosauria)
 †Семейство: Huayangosauridae
 †Семейство: Stegosauridae
 †Инфраотряд Анкилозавры (Ankylosauria)
 †Семейство Анкилозавриды (Ankylosauridae)
 †Семейство: Нодозавриды (Nodosauridae)

Кладограмма 
Кладограмма представлена Батлером и его коллегами в 2011 году:

Примечания

Литература 
 

Птицетазовые
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода